Włosty ist ein polnischer Ortsname:
 Włosty (Biała Piska), Dorf im Powiat Piski, Woiwodschaft Ermland-Masuren, bis 1938 Wlosten, 1938 bis 1945 Flosten, Kreis Johannisburg, Ostpreußen
 Włosty (Gołdap), Dorf im Powiat Gołdapski, Woiwodschaft Ermland-Masuren, bis 1938 Flösten, 1938 bis 1945 Bornberg (Ostpr.), Kreis Goldap, Ostpreußen
 Włosty (Regimin), Dorf in der Woiwodschaft Masowien

Siehe auch: Włosty-Olszanka, Wyszonki-Włosty